Константин Андреевич Гу́ткин (первоначально Хаим-Кусиель Аронович Гуткин; 1893—1984) — врач акушер-гинеколог, деятель здравоохранения, Заслуженный врач Карело-Финской ССР (1943), Заслуженный врач РСФСР (1958).

Биография 
Родился в Невеле в семье Арона Лейбовича Гуткина и Ханы Кусиелевны Кацовой. В 1910 году окончил Невельское городское училище, в 1912 году переехал в Петрозаводск. В 1914 году, после окончания Петрозаводской фельдшерско-акушерской школы с отличием, работал фельдшером уездного земства, фельдшером Мурманской железной дороги.

В 1927 году окончил Ленинградский институт медицинских знаний, работал хирургом, акушером-гинекологом, заведующим акушерско-гинекологическим отделением Петрозаводской центральной городской больницы (ныне Петрозаводская городская больница скорой помощи).

В годы Великой Отечественной войны — майор медицинской службы, начальник хирургического отделения Беломорского эвакуационного госпиталя.

С 1945 года — главный врач Петрозаводского родильного дома № 1, с 1949 года — главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Карело-Финской ССР.

С 1963 года — первый заведующий организованной в Петрозаводском государственном университете кафедрой акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук (1941), доцент (1965), автор более 30 научных работ по проблемам акушерства и гинекологии.

Научные труды 
 Гуткин К. А. Опыт ведения последового периода родов
 Гуткин К. А. Акушерско-гинекологическая помощь в Карельской АССР (1949—1965)

Память 
В 1993 году имя К. А. Гуткина присвоено Петрозаводскому родильному дому № 1.

Семья 
Брат — А. А. Гуткин (1890—1962) — врач-инфекционист, Заслуженный врач Карело-Финской ССР (1946), Заслуженный врач РСФСР (1959).

Примечания

Литература 
 Манн-Чи В. В. Гуткин Константин Андреевич (1893—1984) // Музей краеведения на Европейском Севере. — Петрозаводск, 2001.

Ссылки 
 Карелия официальная. К. А. Гуткин
 Муниципальный архив Петрозаводска. К. А. Гуткин.
 
Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии
Гинекологи СССР
Заслуженные врачи Карело-Финской ССР
Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Акушеры СССР
Преподаватели ПетрГУ